Семчук — украинская фамилия. Известные представители:
 Семчук, Григорий Михайлович (род. 1948) — заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.
 Семчук, Дмитрий Анатольевич (род. 1974) — украинский футболист и тренер.